

Вайт-Гейвен — місто, штат Пенсільванія
 Вайт-Гейвен — переписна місцевість, штат Монтана